Ла Енгорда има више значења:

 Ла Енгорда (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Енгорда (Мина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Енгорда (Аоме), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Енгорда (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Енгорда (Рајон), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Енгорда (Росарио), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Енгорда (Теносике), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ла Енгорда, Густаво Елизондо (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Енгорда, Лос Балдерас (Мигел Алеман), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику